Geierswalde ist ein deutscher Ortsname:
 Geierswalde (sorbisch Lejno), Ortsteil der Gemeinde Elsterheide, Landkreis Bautzen, Sachsen, Deutschland
 Geierswalde, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Gierzwałd, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen